1878 in Zürich als Kunstgewerbliche Fachschule gegründet, wurde sie 1883 in Kunstgewerbeschule umbenannt, 1984/85 dann in Schule für Gestaltung Zürich SfGZ.

Im Rahmen einer Schulreform entwickelte sich die SfGZ zunächst zur Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich HfGZ, 1998 anerkannt als Fachhochschule. Dies führte zu grossen Veränderungen in Zulassungsbedingungen und dem Studienangebot, neu wurde die Matur für die Aufnahme an die Schule vorausgesetzt.

Der Zusammenschluss mit der Hochschule Musik und Theater Zürich im Jahr 2007 führte zur Zürcher Hochschule der Künste ZHdK.

Einzelnachweise 

Kunstschule
Schule in Zürich
Gegründet 1878